Мерку́рий — многозначный термин.

Мифология 
 Меркурий () в древнеримской мифологии — бог-покровитель торговли.
 Кельтский Меркурий — одно из названий бога ирландской мифологии.

Архитектура 
 Меркурий Сити Тауэр — небоскрёб на 14-м участке ММДЦ «Москва-Сити».
 Меркурий — кинотеатр сети Кронверк Синема в Санкт-Петербурге.

Искусство 
 Меркурий — балет на музыку Э. Сати в хореографии Л. Ф. Мясина и оформлении П. Пикассо 1924 года.

Корабли 
 Меркурий (бриг, 1808) — русский бриг Балтийского флота. Спущен на воду в 1808 году.
 Меркурий (бриг, 1820) — 18-пушечный русский двухмачтовый парусный военный бриг. Спущен на воду в 1820 году. Известен победой в бою с двумя турецкими линейными кораблями в 1829 году.
 Меркурий (галера, 1726) — 20-баночная галера типа «Вальфиш» Балтийского флота Российской империи.
 Меркурий (галера, 1747) — 20-баночная галера типа «Орёл» Балтийского флота Российской империи.
 Меркурий (госпитальное судно) — госпитальное судно Балтийского флота Российской империи.
 Меркурий (катер) — 22-пушечный русский парусно-гребной военный катер (коттер). Известен победой над шведским 44-пушечным фрегатом «Венус» в 1789 году.
 Меркурий (корабль, 1699) — корабль кумпанства князя П. Г. Львова
 Меркурий (пакетбот) — почтовое судно Балтийского флота Российской империи, спущено на воду в 1727 году.
 Меркурий (фрегат, 1815) — 44-пушечный русский фрегат Балтийского флота. В 1818 году был продан Испании.
 Меркурий (фрегат, 1820) — 44-пушечный русский фрегат Балтийского флота.

 Меркурий (корвет)

Меркуриус 
 Меркуриус (галиот) — галиот русского флота, взятый в плен у Швеции в 1743 году.
 Меркуриус (пакетбот, 1732) — почтовое судно Балтийского флота Российской империи.
 Меркуриус (пакетбот, 1755) — почтовое судно Балтийского флота Российской империи.
 Меркуриус (фрегат) — фрегат Балтийского флота Российской империи. Спущен на воду в 1740 году.

Космос 
 Меркурий — первая от Солнца и наименьшая планета Солнечной системы, отождествлялась с богом Меркурием.
 Меркурий — планета в астрологии (см.: Планеты в астрологии).
 Меркурий — название планеты в алхимии широко использовалось метонимией ртути (см. также: Демеркуризация).
 Меркурий — большой древний ударный кратер в северо-восточной области видимой стороны Луны.
 Меркурий — серия пропагандистских марок, выпущенных в Великобритании в 1923 году.
 Меркурий — пилотируемая космическая программа США, а также название серии космических кораблей.

Оборудование 
 «Меркурий» — советские и российские радиоприёмники. Производились на Уфимском заводе коммутационной аппаратуры (БЭТО).
 «Меркурий» — российская авиационная оптико-электронная прицельная система.

Персоналии 

 Меркурий (Иванов) (род. 1964) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Ростовский и Новочеркасский.

Предприятия 
 Меркурий — IT-компания по продаже и разработке программного обеспечения.

Программное обеспечение 
 «Меркурий» — программный комплекс для автоматизации торговли и производства.
 «Меркурий» — автоматизированная система для электронной сертификации грузов.

Спорт 
 Меркурий (футзальный клуб) — белорусский футзальный клуб из Бреста.

Прочее 
 Меркурий — кодовое название операции верхмахта по десанту на Крит в мае 1941 года.

См. также 
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 Спартак-Меркурий
 Утарид — арабское имя Меркурий

Примечания